Лов — многозначное понятие.

Топоним 
 Лов () — деревня в округе Тонгерен (Бельгия).
 Лов () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).

Носители фамилии 
 Лов, Ванесса (род. 1990) — немецкая легкоатлетка.
 Лов, Маркус (1870—1927) — американский бизнес-магнат.

Другое 
 Лов — душа в мифологии коми.
 Лов — то же, что и ловля (например, рыбы).
 ЛОВ — лампа обратной волны — электровакуумный прибор для генерирования электромагнитных колебаний СВЧ, основанный на взаимодействии электронного потока с электромагнитной волной.
 ЛОВ — лица с ограниченными возможностями (здоровья).

См. также 
 Лав